Tagulandang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Tahulandang, ö, Sulawesi Utara, 
 Kecamatan Tagulandang, distrikt, Sulawesi Utara, 

Robotskapade Indonesienförgreningar